JOM ist die Abkürzung für
 Jörg Otto Meier (* 1950), Kurzname des Fotografen, Autors und Kunstlehrers.
 Journal of Mammalogy,  zoologische Fachzeitschrift der US-amerikanischen Gesellschaft für Säugetierkunde.
 Journal of Management, Fachzeitschrift für Management eines US-amerikanischen Wissenschafts-Verlags.

Abkürzung